Dundy ist der Familienname folgender Personen:

 Elaine Dundy (1921–2008), US-amerikanische Schriftstellerin, Biographin, Journalistin und Schauspielerin

Dundy ist der Name eines Countys:
 Dundy County im US-Bundesstaat Nebrasks

Siehe auch:
 Dundee (Begriffsklärung)
 DUNDi